Rotschimmel steht für:
 Rotschimmel oder Fuchsschimmel, ursprünglich rötliches Pferd im Prozess des Ausschimmelns, siehe Schimmel (Pferd)
 Roter Brotschimmel (Neurospora sitophila), rötlicher Schimmelpilz
 Rotschimmelkäse, mit Rotschmiere behandelter Käse